U16 ou U-16 peut faire référence à :

Aviation 
 King-Bugatti U-16, une série de moteurs d'avions du constructeur automobile Bugatti.

Domaine militaire 
 HMS Amethyst (U16), un sloop britannique de classe Black Swan de la Royal Navy ;
 , plusieurs sous-marins allemands.

Sport 
 U16, une catégorie sportive, réservée aux joueurs de moins de 16 ans (Under the age of 16 en anglais).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères